Осма́н Селахадди́н Османоглу́ (; р. 7 июля 1940, Александрия) — сын 41-го главы Дома Османов Али Васиба, единственный ныне живущий потомок сразу двух султанов: Мурада V и Мехмеда V.

Биография 
Осман родился 7 июля 1940 года в Александрии, когда его родители находились в изгнании. Отец Османа, Али Васиб, по мужской линии являлся правнуком султана Мурада V; мать, Эмине Мукбиле, также по мужской линии являлась внучкой Мехмеда V. Осман Селахаддин обучался в частном  в Александрии и являлся членом «Institute of Chartered Accountants» в Лондоне. 

27 августа 1966 года в Лондоне Осман женился на Атене Джой Кристофоридес, дочери Ричарда Кристофоридеса и Юджинии Джой Роджерс-Тиллстоун. В этом браке родилось четверо детей: дочь Айше Гюльнев (род. 1971) и сыновья шехзаде Орхан (род. 1972), шехзаде Нихад (р. и ум. 1978) и шехзаде Селим (род. 1979).

В 2007 году по инициативе Османа его отец, Али Васиб, был перезахоронен в Стамбуле. Несколькими годами ранее Осман Селахаддин опубликовал дневники отца, написанные им в изгнании.

Предки 

 

* Абдул-Меджид I также был отцом и Мурада V.

Примечания 

Осман Селахаддин
Претенденты на престол Османской империи